Calmels est un nom propre.

Un patronyme 
Le patronyme Calmels est dérivé de Calm, issu du terme pré-latin calmis, puis calma, désignant un haut plateau dénudé. Il est notamment porté par les personnalités suivantes :

 Célestin-Anatole Calmels (1822-1906), un sculpteur français, Prix de Rome en 1839 ;
 Didier Calmels, un des deux fondateurs de l'écurie de Formule 1 Larrousse ;
 Pierre-Jean Calmels (1813-1876), le créateur supposé du couteau Laguiole ;
 Norbert Calmels (1908-1985), un ecclésiastique et écrivain français ;
 Virginie Calmels (1971-), une chef d'entreprise et femme politique française ;
 François Calmels (1981-), un golfeur français.

Un toponyme 

 château de Calmels, un château du  situé sur la commune de Lacaune dans le département du Tarn ;
 , un arboretum situé dans le parc du château de Calmels.

Voir aussi 
 , un patronyme
 Calmels-et-le-Viala, une commune française du département de l'Aveyron

Référence 

Homonymie de patronyme